Зилфикаров — фамилия. Известные носители:
 Зилфикаров, Ифрат Назимович (1974) — российский учёный-фармакогност, доктор фармацевтических наук.
 Зилфикаров, Шамиль Курбанисмаилович (1998) — российский самбист и дзюдоист.